Котбусский художественный музей «Дизельная электростанция» () — музей современного искусства в Котбусе (Бранденбург, Германия), специализацией которого является восточногерманское искусство. С 1 июля 2017 года — подразделение Бранденбургского государственного музея современного искусства.

История 
Музей основан в 1977 году как Галерея современного искусства () в составе Котбусского окружного музея (). С 1984 года — Котбусская государственная коллекция произведений искусства (). После объединения Германии и воссоздания федеральной земли Бранденбург, с 1991 года — Бранденбургская государственная коллекция произведений искусства в Котбусе. С 2006 года, в связи с переездом с  в здание бывшей дизельной электростанции, музей получил современное название. В новом здании музей открылся 8 мая 2008 года.

С 1 июля 2017 года вместе с Музеем молодого искусства Франкфурта-на-Одере () вошёл в состав новообразованного Бранденбургского государственного музея современного искусства ().

Здание 

Здание дизельной электростанции, в котором сейчас располагается музей, построено в 1926—1928 годы на Мельничном острове () на реке Шпрее архитектором  в стиле северогерманского кирпичного экспрессионизма. С 1959 года здание больше не использовалось как электростанция, и здесь временно размещались ремонтные мастерские. С 2004 по 2008 год оно было реконструировано для размещения здесь музея. После реконструкции экспозиция музея разместилась в шести залах на общей площади в .

Для строительства электростанции Иссель, учитывая близость Гёте-парка, использовал красно-фиолетовый блестящий клинкерный кирпич местного производства; рамы окон выполнены в ярко-красном цветовом решении, а двери — в синем. Винтовая лестница помещена в напоминающую колокольню башню, возвышающуюся над зданием.

Коллекция 

Коллекция музея насчитывает около  произведений искусства с 1900 года до наших дней, включая картины, гравюры, рисунки, постеры и скульптуры.

В музее представлены работы таких художников, как Вальтер Лейстиков, , , Петер Херрманн, , Бернхард Хайзиг, Вильгельм Лахнит, Пер Киркебю, Вилли Зитте, Эберхард Хафекост, Отто Грибель, Вильгельм Рудольф, Ловис Коринт и других.

Среди фотографов, чьи работы есть в коллекции музея, Андреас Гурски, Борис Савельев, Ян Костер, Эдвин Цвакманн, Курт Бухвальд, Марк Рэдер,  и другие.

Скульптурные работы представлены произведениями таких авторов, как Фриц Кремер, , , , , Карл-Хайнц Адлер и других.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Котбусского художественного музея «Дизельная электростанция».

Художественные музеи Германии
Музеи Котбуса
Музеи современного искусства